Piera – forma femminile del nome proprio di persona Piero
Piera – comune della Spagna
Piera – singolo degli Statuto
Vicente Piera – calciatore spagnolo